Tom Belling ist der Name folgender Personen:

* Tom Belling sen. (1834–1900), US-amerikanischer Zirkusclown
 Tom Belling jun. (1873–1934), österreichischer Clown